Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 239e division d'infanterie (Allemagne)
  d'infanterie (Empire allemand)

France 
 239e division légère d'infanterie

URSS